Marko Janković ist der Name folgender Personen:

* Marko Janković (Leichtathlet) (* 1976), serbischer Leichtathlet 
 Marko Janković (Fußballspieler, Januar 1988) (* 1988), serbischer Fußballspieler 
 Marko Janković (Fußballspieler, August 1988) (* 1988), serbisch-kanadischer Fußballspieler
 Marko Janković (Fußballspieler, 1995) (* 1995), montenegrinisch-serbischer Fußballspieler 
 Marko Janković (Fußballspieler, 1996) (* 1996), serbischer Fußballspieler